

Burkina Faso 
 Bondo, une commune rurale dans le département de Yaho de la province de Balé ;

Côte d'Ivoire 
 Bondo, une ville dans le district de Zanzan ;

Italie 
 Bondo, une commune du Trentin ;

Inde 
 Bondo, peuple aborigène de la péninsule indienne ;

Kenya  
 Bondo, une ville du comté de Siaya ;
 Bondo, un district du comté de Siaya.

Mali 
 Bondo, une commune dans le cercle de Koro et la région de Mopti ;

République démocratique du Congo 
 Bondo, un territoire de la province Bas-Uele ;
 Bondo, une localité de la province du Bas-Uele ;

Suisse 
 Bondo, une commune du canton des Grisons ;

Homonymie de toponyme